Osmanovski ist der Familienname folgender Personen:

 Edin Osmanovski (* 1985), deutscher Singer-Songwriter
 Yksel Osmanovski (* 1977), schwedischer Fußballspieler